

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Vanm“ beginnt.

Vanm 



Vanma 
 Vanmarcke, Erik (* 1941), belgisch-US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 Vanmarcke, Ronny (* 1947), belgischer Radrennfahrer
 Vanmarcke, Sep (* 1988), belgischer Straßenradrennfahrer

Vanme 
 Vanmechelen, Davinia (* 1999), belgische Fußballspielerin
 Vanmeerbeek, Roger, belgischer Badmintonspieler
 Vanmeter, John I. (1798–1875), US-amerikanischer Politiker